Campo di concentramento di Gunskirchen – uno dei quarantanove sottocampi del campo di concentramento di Mauthausen a Gunskirchen
 Gunskirchen – comune austriaco del distretto di Wels-Land, in Alta Austria, con status di comune mercato
 Raiffeisenbank Gunskirchen –  istituto bancario austriaco fondato nel 1898 nell'omonima località